Чемпіонат Андорри 2014–2015 — 20-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдев'яте став Санта-Колома.

Підсумкова таблиця (перший етап) 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Сан-Жулія візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубка Андорри з футболу 2015

Позначення:

Результати

Кваліфікаційний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Енгордані залишився в Першому дивізіоні на наступний сезон.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 травня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 травня 2015

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2014—2015
Андорра
Андорра